Nymark kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Nymark (Aså-Melholt Sogn) – en bebyggelse i Aså-Melholt Sogn
 Nymark (Biersted Sogn) – en bebyggelse i Biersted Sogn
 Nymark (Brovst Sogn) – en bebyggelse i Brovst Sogn
 Nymark (Em Sogn) – en bebyggelse i Em Sogn
 Nymark (Hallund Sogn) – en bebyggelse i Hallund Sogn
 Nymark (Hals Sogn) – en bebyggelse i Hals Sogn
 Nymark (Hårslev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Hårslev Sogn
 Nymark (Mårslet Sogn) – en bebyggelse i Mårslet Sogn
 Nymark (Rakkeby Sogn) – en bebyggelse i Rakkeby Sogn
 Nymark (Stege Sogn) – en bebyggelse i Stege Sogn
 Nymark (Sønder Lem Sogn) – en bebyggelse i Sønder Lem Sogn
 Nymark (Tolne Sogn) – en bebyggelse i Tolne Sogn
 Nymark (Torslev Sogn) – en bebyggelse i Torslev Sogn